A Doctored Affair é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1913, dirigido e produzido por Mack Sennett. O filme mudo foi estrelado por Mabel Normand.

Elenco 
 Mabel Normand ... Tillie

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes mudos
Filmes em preto e branco